Alexei Sobolew ist der Name folgender Personen:

* Alexei Alexandrowitsch Sobolew (* 1991), russischer Snowboarder 
 Alexei Iwanowitsch Sobolew (1880–1952), russischer Musiker und Musikpädagoge